Mario Cipollini – ex ciclista italiano
Pedro Carlos Cipolini – vescovo cattolico brasiliano
Renato Cipollini – calciatore italiano